Konzen steht für:

 Konzen, einen Stadtteil von Monschau in der Städteregion Aachen

Konzen ist der Familienname von:

 Horst Konzen (* 1936), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Joel Konzen (* 1950), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Atlanta